Та́лдом-Савёловский — железнодорожная станция Савёловского направления Московской железной дороги в городе Талдом Московской области. Входит в Московско-Смоленский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-3 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является промежуточной, по объёму работы отнесена к 4 классу.

Открыта при строительстве железной дороги в 1901 году. Последняя станция Московской железной дороги и последняя станция в Московской области на этом направлении.

На станции останавливаются электропоезда маршрута Москва — Савёлово. Конечная остановка для трёх пар электропоездов: одной ежедневно, одной по будням и одной по выходным. В пригородных расписаниях и на схемах название станции сокращается до одного слова Талдом.

У железнодорожной станции расположена автостанция.

От станции отходит промышленная ветка в посёлок Северный.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Схема Савёловского направления на Яндекс. Расписания.
 Расписание пригородных поездов на Яндекс. Расписания.
 Расписание автобусов на Яндекс. Расписания.
 .

Станции Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Талдомского городского округа
Станции 4 класса
Промежуточные станции